Tesson steht für: 

 Tesson, französische Gemeinde im Département Charente-Maritime

Tesson ist der Familienname folgender Personen: 
 Charles Tesson (* 1954), französischer Filmkritiker
 Jason Tesson (* 1998), französischer Radrennfahrer
 Philippe Tesson (1928–2023), französischer Journalist
 Stéphanie Tesson (* 1969), französische Schauspielerin
 Sylvain Tesson (* 1972), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Tesson Ferry Township im St. Louis County, Missouri